Зелёный саи () — вид птиц из семейства танагровых. Обитает на плантациях в субтропических и тропических затопляемых, низменных влажных и сильно деградированных лесах, на высоте 0—1600 метров над уровнем моря. Длина тела около 14 см, масса около 17 грамм.

Подвиды 
Выделяют семь подвидов :
  — в южной Мексике (на склонах гор со стороны Карибского моря от штатов Оахака и Чьяпас) и южнее до восточной Гватемалы, Белиза и Гондураса.
  — на крайнем востоке Гондураса, на востоке Никарагуа, в Коста-Рике и Панаме южнее до северо-западной Колумбии (от северного Чоко и южнее до гор );
  — от юго-западной Колумбии (на тиоокеанском побережье от Валье-дель-Каука) и южнее до юго-западного Эквадора;
  — в Андах и в горах Сьерра-де-Периха Колумбии и в горах Сьерра-де-Периха и западном основании Анд Венесуэлы в штатах Тачира и Мерида;
  — в Венесуэле, на Тринидаде, во Французской Гвиане, в Гайане, на крайнем востоке Колумбии и в северной Бразилии;
  — в Колумбии и южнее — через восточный Эквадор и восточный Перу до центральной Боливии, и восточнее до Мату-Гросу в Бразилии;
  — прибрежный район восточной и юго-восточная Бразилия — от Пернамбуку до Санта-Катарина.

Примечания 

Танагровые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1758 году